

Panoramica 
Nelle liste seguenti sono elencate le agglomerazioni con oltre  abitanti e i comuni svizzeri con almeno  abitanti.
Sono citati i dati inerenti alla popolazione, che rispecchiano quanto pubblicato dall'Ufficio federale di statistica in merito ai censimenti federali del 31 dicembre 1995, rispettivamente del 31 dicembre 2000 oppure le stime del 31 dicembre 2005 e del 31 dicembre 2010, sempre emesse dall'UFS, e al cantone di appartenenza.

Agglomerazioni con oltre  abitanti

Città svizzere

Note

Altri progetti 

Svizzera
 
Svizzera